47-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 19 по 25 июня 1968 года в Ленинграде (СССР) на Зимнем стадионе. В нём приняли участие 100 спортсменов из 18 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Председателем жюри был Кларенс Х. Джонсон (США), главным секретарём — В. Конкин (СССР) (по данным журнала Haltérophile Moderne, председатель жюри — М. С. Назаров (СССР), члены жюри — Филип Генов (Болгария), Жан Дам (Франция), Януш Пшедпельский (Польша)).

Медалисты

Командный зачёт 

  — 42 очка;
  — 34 очка;
  — 13 очков;
  — 13 очков;
  — 12 очков;
  — 11 очков;
  — 7 очков;
  — 5 очков;
  — 5 очков;
  — 5 очков;
  — 2 очка;
  — 2 очка;
  — 2 очка;
  — 1 очко

Результаты

До 56 кг 
19 июня. Арбитры — Витнер (Австрия), Витуцкий (Польша), Пиетиля (Финляндия).

До 60 кг 
20 июня. Арбитры — Витнер (Австрия), Киргюль (Турция), Телегин (СССР).

До 67,5 кг 
21 июня. Арбитры — Белогубек (Чехословакия), Каспер (ФРГ), Ютили (Италия).

До 75 кг 
22 июня. Арбитры — Бальтазар (ГДР), Механик (СССР), Фреландер (Швеция).

До 82,5 кг 
23 июня. Арбитры — Вранец (Венгрия), Каре (Финляндия), Колоджейский (Польша).

До 90 кг 
24 июня. Арбитры — Атанасов (Болгария), Механик (СССР), Рубино (Италия).

Свыше 90 кг 
25 июня. Арбитры — Ацродт (ГДР), Ютили (Италия), Телегин (СССР).

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Chidlovski.net
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/
 Haltérophile Moderne, 1968, N° 245 (juin-juillet 1968)
 

1968
Тяжёлая атлетика
Спорт в России в 1968 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в СССР
Июнь 1968 года
Чемпионаты Европы в СССР
1968 год в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
1968 год в тяжёлой атлетике
Соревнования по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге